WarpVision: The Videos 1989—2004 — DVD-сборник, выпущенный новаторским британским лейблом Warp Records 27 сентября 2004 года.

Диск представляет собой компиляцию клипов артистов, издающихся на данном лейбле. Диск стал первой компиляцией такого рода от Warp, кроме того, некоторые клипы были впервые представлены общественности именно на данном сборнике.

Дизайн обложки DVD был создан студией The Designers Republic, ранее уже сотрудничавшей с Warp Records.

На DVD в общей сложности содержится 32 трека.

Список композиций 

 в хронологическом порядке

 «Testone» by Sweet Exorcist (directed by Martin Wallace & Jarvis Cocker, 1990)
 «LFO» by LFO (directed by Jarvis Cocker, 1990)
 «Aftermath» by Nightmares on Wax (directed by Jarvis Cocker, 1991)
 «On» by Aphex Twin (directed by Jarvis Cocker, 1993)
 Promo: «I Smell Quality» (directed by David Slade, 1994)
 «Tied Up» by LFO (directed by David Slade, 1994)
 «Wilmot» by Sabres of Paradise (directed by Douglas Hart, 1994)
 «Fracture» by Seefeel (directed by Seefeel, 1994)
 «Donkey Rhubarb» by Aphex Twin (directed by David Slade, 1995)
 «Second Bad Vilbel» by Autechre (directed by Chris Cunningham, 1995)
 «Come To Daddy (Directors Cut)» by Aphex Twin (directed by Chris Cunningham, 1997)
 «Come On My Selector» by Squarepusher (directed by Chris Cunningham, 1997)
 «Midsummers Night» by Jimi Tenor (directed by Jimi Tenor and Sökö Kaukoranta, 1998)
 «Windowlicker (Directors cut)» by Aphex Twin (directed by Chris Cunningham, 1999)
 «Total Devastation» by Jimi Tenor (directed by Jimi Tenor and Sökö Kaukoranta, 1999)
 «Papercuts» by Broadcast (directed by Barback, 2000)
 «Daddys Car» by Jamie Lidell (directed by Frederic D, 2000)
 «I’m Not Comfortable Inside My Mind» by John Callaghan (directed by John Callaghan, 2000)
 «Perpendicular / Vector» by Antipop Consortium (directed by Caliber 16, 2001)
 «Eyen» by Plaid (directed by Jean Luc Chansay, 2001)
 «Ghostlawns» by Antipop Consortium (directed by Carlos Arias, 2002)
 «Gantz Graf» by Autechre (directed by Alex Rutterford, 2002)
 «Nannou» by Aphex Twin (directed by Laurent Briet, 2003)
 «Gob Coitus» by Chris Clark (directed by Lynn Fox, 2003)
 «Freak (Directors Cut)» by LFO (directed by Daniel Levi, 2003)
 «I Love Acid» by Luke Vibert (directed by Delicious 9, 2003)
 «Little Numba» by Mira Calix (directed by Daniele Lunghini and Diego Zuelli, 2003)
 «Itsu» by Plaid (directed by Pleix, 2003)
 «Half Of What» by Prefuse 73 (directed by Ed Holdsworth, 2003)
 Promo: «Opto-Scientific» (Shown at Fondation Vasarely) (directed by The Designers Republic, 2003)
 «Mutescreamer» by Beans (directed by Adam Levite, 2004)
 «The City» by Jamie Lidell (directed by Frederic D, 2004)

Ссылки 
 Official WarpVision Microsite
 WarpVision Trailer
 WarpVision Biography
 Buy WarpVision DVD at WarpMart

Сборники 2004 года
Альбомы IDM
Сборники на английском языке
Альбомы Warp Records